C'est au genre Ciconia, appartenant à la famille des Ciconiidés, qu'appartiennent les Cigognes, des oiseaux échassiers migrateurs.
 Johannes Ciconia (ou encore Jean Cigogne) est un célèbre compositeur des . Il a un homonyme bien moins notable.
 Ciconia When They Cry ( Quand les cigognes pleurent), un visual novels japonais développé par 07th Expansion appartenant à la série des When They Cry.